Can't Buy My Love (album), een studioalbum van Yui
Can't Buy My Love (televisieprogramma), van RTL
Can't Buy Me Love (1987), een film uit 1987